Mississippi - um dos 50 estados dos Estados Unidos 
Rio Mississippi - o segundo mais longo rio dos EUA
Ou ainda:
Condado de Mississippi - nos Estados Unidos
Rio Mississippi (Ontário) - no Canadá
Mississippi (filme) - de 1935

Desambiguação